Mombello puede referirse a:

 Mombello Monferrato, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia
 Mombello di Torino,  localidad y comune de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia
 Laveno-Mombello, localidad y comune de la provincia de Varese, región de Lombardía, Italia